L'Équipe d'Allemagne de football est finaliste de la Coupe du monde de football de 1982 disputée en Espagne.

Effectif

Qualifications

Coupe du monde

Premier tour

Groupe 2

Second tour

Groupe B

Demi-finale 

* après prolongation, 5 - 4 aux tirs au but

Finale 

1982
Allemagne de l'Ouest
Football en Allemagne en 1982